Sasak désigne :
 Les Sasak un peuple vivant sur l'île de Lombok en Indonésie,
 Le sasak, leur langue austronésienne, du groupe des langues malayo-polynésiennes occidentales,